Hydnomerulius är ett släkte av svampar. Hydnomerulius ingår i familjen Paxillaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hydnomerulius